Dark Horse (černý kůň) může znamenat:

 Dark Horse (album, George Harrison) – páté studiové album anglického hudebníka George Harrisona z roku 1974
 Dark Horse (album, Nickelback) – šesté studiové album kanadské skupiny Nickelback z roku 2008
 Dark Horse (píseň, Katy Perry) – píseň americké zpěvačky Katy Perry a rappera Juicy J z roku 2013

Související články 
 Černý kůň (rozcestník)